Це́йтин:

 Цейтин, Григорий Самуилович (род. 1936) — советский математик и информатик
 Цейтин, Сергей Александрович (1947—2007) — советский футболист, выступавший на позиции полузащитника.

См. также 
 Цейтлин